Neomicrorbis crenatostriatus är en ringmaskart som först beskrevs av Münster in Goldfuss 1833.  Neomicrorbis crenatostriatus ingår i släktet Neomicrorbis och familjen Serpulidae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
crenatostriatus